Buscema ist der Familienname folgender Personen:

 John Buscema (1927–2002), US-amerikanischer Comiczeichner
 Sal Buscema (* 1936), US-amerikanischer Comiczeichner